Valverde kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Valverde (provins),

Italien 

 Valverde, Lombardiet, tidigare kommun, Provincia di Pavia, 
 Valverde, Sicilien, kommun, Sicilien, Catania, 
 Valverde, Alessandria, ort, Piemonte, Provincia di Alessandria,

Spanien 

 Valverde de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valverde (kommun i Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, lat 27,80, long -17,93), 
 Valverde (kommunhuvudort i Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, lat 27,81, long -17,92), 

Robotskapade Portugalförgreningar